Nationalliga austriacka w piłce nożnej (1936/1937) była 26. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Tytuł obroniła drużyna Admira Wiedeń.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
1936 w piłce nożnej
1937 w piłce nożnej
1936 w Austrii
1937 w Austrii